rt Barbariga
 Barbariga (utvrda), utvrda
 Barbariga (Peroj)
 Stara Barbariga